Adelaide International 1 2024 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på hardcourt af typen GreenSet i Memorial Drive Tennis Centre i Adelaide, Australien i perioden . - . januar 2024. Det er den femte udgave af Adelaide International. Turneringen var en del af WTA Tour 2024 i kategorien WTA 500 og en del af ATP Tour 2024 i kategorien ATP 250.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen andrager $ ?.???.???, hvilket er en stigning på ??? % i forhold til året før. Præmiesummen er fordelt på:

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 30 spillere, der var fordelt på:
 21 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr.  2023 (fire uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 6 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte ??? af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til ??? lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen. ??? af de 24 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 25 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr.  2023 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte ??? af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til ??? lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. ??? af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 24 par, der fordelte sig på:
 ?? par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 ?? par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 24 par, der fordelte sig på:
 ?? par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 ?? par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Adelaide International 
 WTA - Adelaide 2024 - Draws 
 ATP Tour - Adelaide 1 2024 - Results

Noter 

2024 1
WTA Tour 2024
ATP Tour 2024